Ryttere og hold i Tour de France 2015 er en listeartikel over de ryttere der deltog i Tour de France 2015.

Cykelrytter

Referencer 

Tour de France 2015